Andalucia bezeichnet:

 Andalucia (Jordanien), Stadt in Jordanien

Siehe auch:

 Andalucía